Prüfungsrecht ist die Bezeichnung für das bei Prüfungen anzuwendende Recht. (Unter Prüfung versteht man in diesem Zusammenhang die Feststellung von 
Leistungen und Kenntnissen bei Personen, nicht etwa Buch-, Bilanz- oder Materialprüfungen.) Insbesondere geht es dabei um die Rechte und Rechtsbehelfe des Prüflings
und die Anforderungen an Prüfer und Prüfung. Da es sich dabei um nationales Recht handelt, muss nach der jeweiligen Rechtsordnung unterschieden werden:

 Prüfungsrecht (Deutschland)
 Prüfungsrecht (Österreich)
 Prüfungsrecht (Schweiz)